Das Damendoppel der Australian Championships 1938 war ein Tenniswettbewerb in Adelaide.

Vorjahressiegerinnen waren Thelma Coyne und Nancye Wynne, die auch in diesem Jahr das Endspiel erreichten und sich dort gegen Dorothy Bundy / Dorothy Workman mit 9:7 und 6:4 durchsetzten.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Damendoppel
1938